

Onderwijs 
 Hardin-Simmons University, een Amerikaanse universiteit
 Henderson State University, een Amerikaanse universiteit
 Humboldt State University, een Amerikaanse universiteit

Varia 
 Health Services Union, een Australische vakbond
 Held van de Sovjet-Unie, de hoogste eretitel in de Sovjet-Unie